bł. January Maria Sarnelli (1702–1744) – włoski redemptorysta
 bł. January Fueyo Castañón (1864–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty January (ujednoznacznienie)